Echmiadzin puede referirse a:

 Vagharshapat, ciudad de Armenia también conocida como Echmiadzín (o Ejmiatsín, Echmiatsín, Echmiatzín o Etchmiadzin).
 Catedral de Echmiadzín o Ejmiatsín, Catedral Madre de la Santa Echmiadzín de la Iglesia apostólica armenia. 
 Santa Sede de Echmiadzin, de la Iglesia Apostólica Armenia, localizada en la ciudad.
 Echmiadzín, publicación mensual de la Santa Sede de Echmiadzín.

 Evangelios de Echmiadzín, evangeliario armenio del siglo X.